Назар Стодоля — пьеса Тараса Шевченко.
 Назар Стодоля (фильм, 1936) — украинский советский фильм-драма, снятый по сценарию Ивана Кулика по мотивам одноимённой пьесы Тараса Шевченко.
 Назар Стодоля (фильм, 1954) — украинский советский фильм-спектакль по мотивам одноимённой пьесы Тараса Шевченко.
 Назар Стодоля (фильм, 1989) — украинский советский видеофильм по мотивам одноимённой пьесы Тараса Шевченко (реж. Т. Магар, Укртелефильм).
 Назар Стодоля (опера) — опера Константина Данкевича в 3 действиях.